Amare (Den Haag), een cultuurcomplex in Den Haag
 Amare (vliegtuig), een vliegtuig van Brussels Airlines
 Amare (dj), internationale DJ en muziekproducer, woonachtig te Brussel, met regelmatige optredens op Tomorrowland en andere grote festivals